Гагара — птица рода водоплавающих птиц, относящихся к монотипичному отряду гагарообразных.

Фамилия 
Гагара () — словацкая фамилия. Женский вариант фамилии — Гагарова.

  (род. 1943) — словацкий футболист, в составе сборной Чехословакии участник ЧМ-1970.
  (род. 1985) — словацкий каноист, участник ОИ-2012.
 Гагара, Эдуард (род. 1979) — словацкий шахматист.
 Шточкова (Гагарова), Зузана (род. 1977) — словацкая шахматистка, сестра Э. Гагары.

Корабли 
 «Гагара» — галера Балтийского флота Российской империи 1713 года постройки.
 «Гагара» — парусный катер Балтийского флота Российской империи 1789 года постройки.
 «Гагара» — парусный транспорт Черноморского флота Российской империи.
 «Гагара» — подводная лодка российского императорского флота типа «Барс».

См. также 
 Гагарка (значения)